Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1822.

Senatoren

Quellen 
 Regierungs-Kalender der Freien Stadt Frankfurt 1822. S. 17–20, Online

Politik 1822
1822